Мордовское — топоним в России:

Населённые пункты 
 Мордовское — село в Южском районе Ивановской области.
 Мордовское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Мордовское — деревня в Павловском районе Нижегородской области.

Озёра 
 Мордовское или Вадское — озеро в селе Вад Вадского района Нижегородской области.
 Мордовское — в Теньгушевском районе Мордовии.